Flavigny puede referirse a: 

 Flavigny, comuna francesa situada en Cher.
 Flavigny, comuna francesa situada en Marne.